Kopplin ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Kopplin (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Dag-Alexis Kopplin, deutscher Sänger, siehe SDP (Band)
 Gail Kopplin (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Philippe Schmitt-Kopplin (* vor 1970), Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Koplin